

Топонім 

  — вершина в Західних Татрах, на територіях Польщі й Словаччини

Клін — село в Пулавському повіті Люблінського воєводства
  — село в Сокульському повіті Підляського воєводства

Клін — село в окрузі Наместово

 Бедрих Адольф Клін (Bjedrich-Adolf Klin, 1792—1855) — сербсько-лужицький патріот, захисник народності й мови лужицьких сербів.
 Вінсент Клін ( 1960) — американський актор, продюсер і серфер.
 Крістіан Клін ( 1983) — австрійський автоперегінник.

Див. також 
 Клин
 Clean